Kumulation (auch Kumulierung; von , „Anhäufung“, „Ansammlung“) bezeichnet:
 Kumulierte Doppelbindungen in der Chemie – also solche, die direkt nebeneinander liegen
 Kumulierter Energieaufwand, in der Energiewirtschaft eine Maßzahl für den gesamten Aufwand an Energieressourcen
 Kumulation (Medien), der Zuwachs an Nettoreichweite mit einer zusätzlichen Werbeeinschaltung
 in der Meteorologie ein Mechanismus der Wolkenbildung, siehe Cumulus

Mathematik:
 Kumulierte Häufigkeit, in der Statistik den additiven Zuwachs einer Häufigkeitsverteilung mit jedem weiteren Wert
 im Bereich der tabellarischen Stochastik (Binomialverteilung), in der Bedeutung „Aufaddition“ – sie beschreibt Wahrscheinlichkeitswerte, die sich aus einzelnen Wahrscheinlichkeitswerten zusammensetzen (addiert werden); die Einzelwahrscheinlichkeiten sind abhängig von der Länge der Kette („n“), dem gewollten Ereignisraum / „Treffer“ („k“) und der Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisraums / dieser Treffer („p“).

Medizin und Toxikologie:
 Stoffkumulation, eine allmähliche Anhäufung von Substanzen (Medikamenten,  Giftstoffen, Schwermetallen) im Organismus; siehe auch biologische Halbwertszeit
 Wirkungskumulation, die Addition von Schäden auch nach der Elimination des ursächlichen Schadstoffes

Geisteswissenschaften:
 Kumulativer Tatbestand, in der Rechtswissenschaft Tatbestände einer Norm, die gemeinsam erfüllt sein müssen, um die Rechtsfolge eintreten zu lassen
 einen Modus im Wahlrecht, siehe Kumulieren

Universitätswesen:
 Kumulative Dissertation, eine (Inaugural-)Dissertation, bei der statt einer Monografie mehrere Veröffentlichungen in Fachzeitschriften zusammengefasst werden
 Kumulative Habilitation, eine (Inaugural-)Habilitation, bei der statt einer Habilitationsschrift ein Bündel aus mehreren wissenschaftlichen Arbeiten vorgelegt wird

Siehe auch:

 Cumulus (Begriffsklärung)
 Akkumulation (Begriffsklärung)